Puma kan syfta på:
 Puma – ett kattdjur
 Puma (pansarskyttefordon) – ett pansarskyttefordon
 Puma (släkte) – ett släkte kattdjur
 Puma (företag) – ett tyskt företag, tillverkare av sportkläder